Francesco Saverio Passari – arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Passari – pittore italiano
 Marcello Passari – cardinale e arcivescovo italiano